Крест «За выдающиеся лётные заслуги» () — военная награда Великобритании.

Учрежден 3 июня 1918 года. Крестом награждают персонал Королевских военно-воздушных сил за мужество и преданность долгу в период несения службы. Известно всего 48 человек (3 в ходе Первой Мировой и 45 в ходе Второй Мировой войн), награждённых этой наградой трижды (то есть получивших крест с двумя планками).

Крест «За выдающиеся лётные заслуги» выполнен из серебра.

В годы Великой Отечественной войны четверо лётчиков-североморцев были удостоены этой высокой награды. 19 марта 1942 года в торжественной обстановке награды вручал прибывший в Заполярье глава британской миссии в СССР генерал-лейтенант Макфарлан.

Русский летчик, удостоенный этой награды 
Казаков, Александр Александрович — подполковник русской армии, майор британской армии, летчик-ас Первой мировой войны, сбил 17 самолётов лично и 15 в группе. Награждён 24 марта 1919 г.

Советские лётчики, удостоенные этой награды 
Сафонов Борис Феоктистович — гвардии подполковник, дважды Герой Советского Союза
Коваленко Александр Андреевич — гвардии подполковник, Герой Советского Союза
Кухаренко Алексей Никитович — полковник
Туманов Иван Константинович — майор

Литература 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Пикуль В. С. Реквием каравану PQ-17. — М.: АСТ, Вече, Харвест, 2008. — 512 с.

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по британской системе наград
 Британская система наград

Военные награды Великобритании
Награды, появившиеся в 1918 году
Кресты (награды)